Wade je lahko:

Krajevno ime 
 Wade, Kalifornija, Združene države Amerike (opuščeno naselje)
 Wade, Maine, Združene države Amerike
 Wade, Misisipi, Združene države Amerike
 Wade, Severna Karolina, Združene države Amerike

Osebno ime 
 Wade Belak, kanadski hokejist slovenskega rodu

Priimek 
 Douglas Asthon Lofft Wade, britanski general
 Eric George William Wade Harrison, britanski general
 Ernest Wentworth Wade, britanski general
 Thomas Francis Wade, britanski jezikoslovec in diplomat
 Virginia Wade, angleška tenisačica